Луций Анней ():

 Луций Анней Сенека — римский философ-стоик, поэт и государственный деятель
 Луций Анней Флор (?70 — ?140 года) — римский историк, автор «Эпитом Тита Ливия» в двух книгах — краткой истории Римской империи